IBM Roadrunner – superkomputer zbudowany przez IBM
 Roadrunner Records – amerykańska wytwórnia muzyczna (zał. 1980, Holandia)

Zobacz też 
 Wiluś E. Kojot i Struś Pędziwiatr
 Plymouth Road Runner – samochód osobowy (muscle car) amerykańskiej marki Plymouth (prod. 1968–1975)